Сира́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Колонь. Округ коммуны — Ош.

Код INSEE коммуны — 32435.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 590 км к югу от Парижа, в 45 км западнее Тулузы, в 31 км к востоку от Оша.

На востоке коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 142 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 88 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 63 были экономически активными, 25 — неактивными (показатель активности — 71,6 %, в 1999 году было 83,6 %). Из 63 активных жителей работали 56 человек (31 мужчина и 25 женщин), безработных было 7 (5 мужчин и 2 женщины). Среди 25 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 15 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер